Govi ist der Familienname folgender Personen:

 Gilberto Govi (1885–1966), italienischer Schauspieler
 Sergio Adolfo Govi OFMCap (1934–2016), Bischof von Bossangoa

Govi ist der Name folgender Institutionen:
 Govi-Verlag